Шесть кораблей Королевского флота были названы HMS Indefatigable, еще один был запланирован, но позже отменён:

 HMS Indefatigable — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1784 году; razee до 44-пушечного фрегата в 1795 году; разобран в 1816 году.
 HMS Indefatigable — планировался как 50-пушечный линейный корабль 4 ранга; был заказан в 1832 году, отменен в 1834.
 HMS Indefatigable — 50-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1848 году; использовался как учебное судно с 1865 года; продан в 1914 году.
 HMS Indefatigable — бронепалубный крейсер [[Бронепалубные крейсера типа «Линдер»|типа Линдер']]'; спущен на воду в 1883 году как HMS Phaeton; был продан в качестве учебного корабля под именем Indefatigable в 1913 году; был выкуплен в 1941 году и переименован в HMS Carrick II; отправлен на слом в 1947 году.
 HMS Indefatigable — бронепалубный крейсер типа Аполло; спущен на воду в 1891 году; переименован в HMS Melpomene'' в 1910 году; был продан в 1913 году.
 HMS Indefatigable — линейный крейсер типа Индефатигебл; спущен на воду в 1909 году; затонул во время Ютландского сражения в 1916 году.
 HMS Indefatigable — авианосец типа Имплакабл; спущен на воду в 1942 году; снят с вооружения в сентябре 1954 года; пущен на слом в 1956.